Christian Trinkaus ist der Name folgender Personen: